David Keith Lynch (n. 20 ianuarie 1946) este un realizator de filme, regizor de televiziue, artist vizual, muzician și actor ocazional american. Cunoscut pentru filmele sale cu puternică tentă suprarealistă, Lynch și-a creat propiul său stil artistic, denumit Lynch-ian; caracterizat de imagini de tipul celor care apar în vise. S-a spus adesea că elementele suprarealiste, uneori ireale și violente din filmele sale „deranjează, ofensează sau mistifică” audiențele filmelor sale.

Lista prescurtărilor

Actori și actrițe

Colaboratorii tehnici

Referințe 

 
Lynch, David